Rezident může být :
 v ekonomii označení určitého subjektu majícího vztah k určitému státu (viz např. pojem daňový rezident)
 představitel koloniálního státu v protektorátě, obvykle faktický vládce – protektor
 zastaralý výraz pro diplomatického zástupce (mezi chargé d'affaires a vyslancem)
 vedoucí agent cizí rozvědky v příslušné zemi (šéf cizí špionáže) 
 spolupracovník StB, jenž organizoval práci dalších agentů, kteří mu byli svěřeni, a předával výsledky jejich činnosti. Charakter a rozsah práce rezidenta se v průběhu let 1948 až 1989 měnil.
 stupeň postgraduálního lékařského výcviku

Reference

Externí odkazy